Paulus může být:

 v latině – malý, nepatrný, nicotný
 Pavel
 Iulius Paulus – římský právník 2.–3. století
 Lucius Aemilius Paullus Macedonicus (kolem 229 př. n. l.–160 př. n. l.) – římský vojevůdce a politik

příjmení osob
 Alfred Paulus (1827–1864) – český houslista a violista
 Barbara Paulusová (* 1970) – rakouská tenistka
 Eva Paulusová (1937-2017) - československá běžkyně na lyžích
 František Paulus (1885–?) – československý politik, přední postava českého fašismu
 Friedrich Paulus (1890–1957) – německý generál a později polní maršál v druhé světové válce
 Karel Paulus (1933–2003) – český volejbalový hráč a trenér, reprezentant Československa
 Milan Paulus (1936–2008) – český fotbalový brankář
 Paulus van Vianen (kolem 1570–1613) – nizozemský zlatník a medailér

rodné jméno
 Paulus Potter (1625–1654) – nizozemský malíř

jiný význam
 Ioannes Paulus, latinské jméno papeže Jana Pavla II.
 Paulus, oratorium Felixe Mendelssohna-Bartholdyho

Související články 
 Paul
 Paula